Ким Сон Иль или Ким Сон Ир — вариант записи корейских имён Ким Сониль () и Ким Сонъиль ().

Носители: